Australia wystartowała po raz pierwszy na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1930 roku na igrzyskach w Hamilton i od tamtej pory reprezentacja wystartowała na wszystkich igrzyskach. Oprócz niej jedynie pięć krajów wystartowało we wszystkich zawodach (Szkocja, Walia, Kanada, Anglia, Nowa Zelandia). Kraj zdobył medale we wszystkich rozgrywanych dyscyplinach. Najwięcej złotych medali (87) reprezentacja zdobyła podczas igrzysk w Victorii w 1994 roku, a najwięcej medali w ogóle (221) podczas igrzysk w Melbourne w 2006 roku.

Australia była czterokrotnie organizatorką igrzysk:
 Igrzyska Imperium Brytyjskiego 1938 w Sydney
 Igrzyska Imperium Brytyjskiego i Wspólnoty Brytyjskiej 1962 w Perth
 Igrzyska Wspólnoty Narodów 1982 w Brisbane
 Igrzyska Wspólnoty Narodów 2006 w Melbourne

Australia będzie organizatorką igrzysk w 2018 roku. Miastem-gospodarzem będzie Gold Coast.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!